Сан Мигел Панистлавака има више значења:

 Општина Сан Мигел Панистлавака (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Панистлавака (Сан Мигел Панистлавака, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику